Ordzjonikidze kan verwijzen naar:

Grigori Ordzjonikidze, Georgische bolsjewiek
Vladikavkaz, de hoofdstad van de Russische deelrepubliek Noord-Ossetië, in de Sovjettijd vernoemd naar Grigori Ordzjonikidze